Grün ist die Heide ist der Filmtitel von

Grün ist die Heide (1932), deutscher Film von Hans Behrendt aus dem Jahr 1932
Grün ist die Heide (1951), deutscher Film von Hans Deppe aus dem Jahr 1951
Grün ist die Heide (1972), deutscher Film von Harald Reinl aus dem Jahr 1972

Diesen Filmen liegt das Volkslied Grün ist die Heide nach einem Gedicht von Hermann Löns zugrunde, und in dem Film von 1951, das Riesengebirgslied.